Čajkovski (en serbe : Чајковски) est un nom de famille (rare) serbo-croate notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Zlatko Čajkovski (1923–1998), joueur puis entraîneur de football yougoslave ;
 Željko Čajkovski (1925–2016), joueur puis entraîneur de football yougoslave, frère du précédent.

Notes et références 

Homonymie de patronyme serbe
Homonymie de patronyme croate